Arbitro – figura neutra volta alla risoluzione imparziale di una controversia tra due parti e alla segnalazione di scorrettezze in gioco
 Arbitro – colui che controlla il corretto svolgimento di una partita di calcio in accordo con le regole del gioco
 Arbitro – colui che controlla il corretto svolgimento di una partita di  football americano in accordo con le regole del gioco
 Arbitro – colui che controlla il corretto svolgimento di una partita di hockey su prato in accordo con le regole del gioco
 Arbitro – colui che controlla il corretto svolgimento di una partita di pallacanestro in accordo con le regole del gioco
 Arbitro – colui che controlla il corretto svolgimento di una partita di pallavolo in accordo con le regole del gioco
 Arbitro – colui che controlla il corretto svolgimento di una partita di rugby a 15 con le regole del gioco